604
 604 (álbum)
 Peugeot 604

0604